Ukyō bezeichnet:
 den rechten Bezirk der alten japanischen Hauptstädte
 Ukyō-ku (Kyōto), Stadtbezirk in Kyōto

sowie das japanische Radsportteam
 Team Ukyo

Ukyō ist der Vorname folgender Personen:
 Ukyō Katayama (* 1963), japanischer Rennfahrer